«Здесь наш дом» — советский художественный фильм 1973 года режиссёра Виктора Соколова. Производственная драма по пьесе Игнатия Дворецкого «Человек со стороны».

Сюжет 
На должность начальника цеха крупнейшего ленинградского завода — Ижорского — приглашается инженер-литейщик из провинции Алексей Чешков. Он открыто вступает в борьбу с демагогией, показухой, штурмовщиной и, в конечном итоге, побеждает.

В ролях 
 Владимир Заманский — Алексей Георгиевич Чешков, начальник цеха
 Пётр Вельяминов — Глеб Николаевич Рябинин, инженер
 Василий Меркурьев — Гаврила Романович Полуэктов, начальник отдела
 Всеволод Санаев — Александр Евгеньевич Плужин, директор завода
 Олег Жаков — Грамоткин, бывший начальник цеха
 Александр Борисов — Пухов, начальник корпуса
 Армен Джигарханян — Захар Леонидович Манагаров, заместитель Чешкова
 Ирина Мирошниченко — Нина Васильевна Щёголева, начальник планового отдела
 А. Адашевский — «толкач» из провинции
 Анна Алексахина — дочь Чешкова
 Наталья Зорина — Леночка
 Светлана Карпинская — гостья на юбилее
 Борис Коковкин — парторг цеха
 Леонид Неведомский — Константин Константинович Турочкин, новый секретарь горкома
 Марк Никельберг — Геннадий Алексеевич
 Фёдор Одиноков — Фёдор Иванович Рыжухин, начальник корпуса
 Иван Соловьёв — Сергей Владимирович, секретарь горкома по промышленности
 Георгий Тейх — Георгий Николаевич
 Валентина Чемберг — секретарша
 Владимир Эренберг — Вячеслав Сергеевич, начальник корпуса

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Виктор Соколов
 Авторы сценария: Игнатий Дворецкий
 Оператор: Владимир Чумак
 Композитор: Андрей Петров
 Текст песни: Михаила Матусовского
 Дирижёр: Вахтанг Жордания
 Художник-постановщик: Виктор Волин
 Звукорежиссёр: Галина Голубева

Награды 
 Поощрительный диплом фильму на 7-м ВКФ (1974).
 Приз нефтяников Каспия фильму на 7-м ВКФ (1974).

Технические данные 
Продолжительность: 135 минут (2 части), цветной, широкоэкранный, широкоформатный.

Литература

Ссылки 
 «Здесь наш дом» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации произведений Игнатия Дворецкого
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Виктора Соколова
Ижорский завод
Производственные фильмы